Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Lidze Światowej 2009.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2008-09.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Nr - numer zawodnikaA - atakującyL - liberoP - przyjmującyR - rozgrywającyŚ - środkowy

Według decyzji podjętej na Kongresie Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB) w czerwcu 2008 roku każda drużyna może wystawić na mecz do 14 zawodników (w tym dwóch libero).

Argentyna 

Trener: Javier WeberAsystent: Flavio Leoni

Brazylia 

Trener: Bernardo RezendeAsystent: Roberley Luiz Leonaldo

Bułgaria 

Trener:  Silvano PrandiAsystent:  Camillo Placi

Chiny 

Trener: Zhou Jian’anAsystent: Xie Guochen

Finlandia 

Trener:  Mauro BerrutoAsystent:  Andrea Brogioni

Francja 

Trener: Philippe BlainAsystent:  Mauricio Paes

Holandia 

Trener: Peter BlangéAsystent: Arnold van Ree

Japonia 

Trener: Tatsuya UetaAsystent: Naoki Morokuma

Korea Południowa 

Trener: Kim Ho-chulAsystent: Lee Sang-yeol

Kuba 

Trener:  Orlando Samuel BlackwoodAsystent: Idalberto Valdez Pedro

Polska 

Trener:  Daniel CastellaniAsystent: Krzysztof Stelmach

Rosja 

Trener:  Daniele BagnoliAsystent: Jarosław Antonow

Serbia 

Trener: Igor KolakovićAsystent: Željko Bulatović

Stany Zjednoczone 

Trener: Alan KnipeAsystent: Gary Sato

Wenezuela 

Trener: José A. GutiérrezAsystent: Renee Oliveros Ortega

Włochy 

Trener: Andrea AnastasiAsystent: Andrea Gardini

Linki zewnętrzne 
 Skład reprezentacji Argentyny na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Brazylii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Bułgarii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Chin na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Finlandii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Francji na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Holandii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Japonii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Korei Południowej na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Kuby na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Polski na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Rosji na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Serbii na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Wenezueli na Ligę Światową 2009
 Skład reprezentacji Włoch na Ligę Światową 2009

Przypisy 

Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2009